Никос Казандзакис — греческий писатель (1883 — 1957).
В его честь названы:
  — муниципалитет (дим) в префектуре (номе) Ираклион.
 Никос Казандзакис — международный аэропорт Ираклиона, Греция.